Melkart ou Melqart ou Melkhart est un dieu d'origine phénicienne. 

Appelé aussi Ba'al Sor ou Ba'al de Tyr, son nom vient de deux racines issues du phénicien : Melk ou Melek qui signifie « prince »,  « roi » et Qart ou QRT qui signifie « cité » ce qui donne prince de la cité ou roi de la ville de Tyr.

Melqart est issu d'une association entre deux divinités phéniciennes : Baal et Yam. Grâce à cette dualité, le seigneur de Tyr est à la fois dieu de la fertilité qui meurt et renaît chaque année ; et dieu de la mer réputé pour ses conquêtes et ses exploits maritimes. son caractère marin est d'ailleurs représenté dans les monnaies tyriennes où Melqart figure chevauchant un hippocampe ailé.

À Carthage, de nombreux noms propres ont été formés avec le nom de Melqart, ce qui atteste de la popularité de ce dieu. 

Le nom punique  provient de celui de cette divinité.

Dans le monde gréco-romain, il a été assimilé à Héraclès par l'Interpretatio graeca, notamment à Gadès et à Lixus, où il avait un temple important.

Notes et références

Voir aussi 
 Baal Hammon · Baal Peor · Baal Shamîm · Béelzébuth · Bēl · Moloch
 Cycle de Baal (Ougarit)
 Civilisation carthaginoise
 Temple de Melqart (Gadès)
 Cippes de Melqart

Lien externe 
 
   « Baal », Encyclopaedia Biblica, vol. 1, éd. The MacMillan Company, New York, 1899

Divinité phénicienne
Civilisation carthaginoise
Ougarit